Paul Teutul sr., oprichter en eigenaar van Orange County Choppers;
Paul Teutul jr., zoon van Paul Teutul Sr. en ex-werknemer van Orange County Choppers;